«Немая жизнь» () — полнометражный немой художественный фильм (драма). Режиссёром, продюсером, сценаристом и одним из ведущих актёров в фильме выступает русский Владислав Козлов (Влад Козлов). Производство фильма начато в 2006 году в Лос-Анджелесе.

Основой фильма послужила жизнь знаменитого актёра немого кино и первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Изабелла Росселлини сыграла в фильме роль матери Валентино. Галина Йовович (Галина Логинова, мать Миллы Йовович) сыграла в нём роль легендарной голливудской звезды немого кино Аллы Назимовой.

Сюжет 
Действие фильма происходят 1926 году. Главный герой — Рудольф Валентино, кинозвезда немого экрана, первый секс-символ Голливуда. Его называют «Великим Любовником», миллионы поклонниц идут на его фильмы словно на свидание с ним в кинозалах. На экране он играет сильных и мужественных шейхов, ввергая женщин в состояние истерии, но он абсолютно несчастен в личной жизни. На самой вершине своей карьеры из-за приступа тяжёлой болезни, он впадает в предсмертную кому. Брошенный женой и друзьями, Валентино обречен умирать в полном одиночестве. Блуждая в глубинах своего сознания, он просматривает свою жизнь в Голливуде, словно фильм на экране. Временами, приходя в сознание, он общается с глухонемой санитаркой — его поклонницей, которая сутками дежурит у его кровати. Перед уходом из этого мира у Валентино появляется возможность получить ответы на главные вопросы, которые мучили его в жизни.

В ролях 
 Владислав Козлов — Рудольф Валентино
 Терри Мур
 Франко Неро 
 Изабелла Росселлини — Габриэлла Гульельми-Валентино
 Шерилин Фенн, Галина Йовович — Алла Назимова
  — доктор Микер
 Евгения Патоне — Пэм
 Ксения Жарова — Наташа Рамбова 
 Стивен Нельсон — Казимир

Производство фильма 
Проект начат в 2006 году как черно-белый короткометражный немой фильм «DayDreams of Rudolph Valentino». После двух лет развития проекта он перерос в полнометражный фильм. Съёмки проходили в исторических местах Голливуда James Oviatt Building, кинотеатре Million Dollar Theater, где Рудольф Валентино вел премьеру своего последнего фильма «Сын шейха» и кладбище Hollywood Forever Cemetery, где похоронен Валентино.

Примечания

Ссылки 

 
 Silent Movie at www.cinemotionlab.com
 Сообщение на Yahoo News

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2022 года
Фильмы о Голливуде